

Коптяки — село, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Коптяки — присілок, Середньоуральський міський округ, Свердловська область